Хорхе де ла Вега Домингез има више значења:

 Хорхе де ла Вега Домингез, Лас Павас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хорхе де ла Вега Домингез (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хорхе де ла Вега Домингез (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику